HPJ steht für:
 Hamburger Polizei Journal
 High Performance Java, ein Begriff der Software als Dateiendung
 Woiwodschaft Opole, Polen (Polizeikennzeichen)

Abkürzung